Plaß bezeichnet ortsbezogen:
 Plaß (Gemeinde Reichenau), eine Ortschaft der Gemeinde Reichenau (Kärnten)
 die Stadt Plasy in Tschechien
 die Gemeinde Plazy in Tschechien
 das Kloster Plasy in Tschechien

Plaß ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Heinrich Plaß (1812–1878), deutscher Pädagoge und Politiker
 Ernst Ludwig Plaß (1855–1917), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Hanna Plaß (* 1989), deutsche Schauspielerin und Musikerin
 Heike Plaß (* 1961), deutsche Historikerin, Kuratorin und Publizistin
 Johann Plaß (1830–1910), österreichischer Landwirt und katholisch-konservativer Politiker
 Ludwig Plaß (1864–1946), deutscher Militärmusiker
 Thomas Plaß († um die Jahreswende 1608/1609), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Joseph Plaß (1821–1898), bayerischer Lehrer, Heimatforscher, Redakteur, Schriftsteller

Siehe auch:
 Plass
 Plas
 Blass